D barré peut être plusieurs lettres différentes :
 l’eth, majuscule Ð et minuscule ð, utilisée en islandais et en féroïen ;
 la consonne fricative dentale voisée notée ð (la lettre eth) dans l'alphabet phonétique international ;
 le D barré, majuscule Đ et minuscule đ, utilisée aujourd'hui dans certaines langues slaves et en vietnamien ;
 le D barré à travers le contrepoinçon, majuscule Ꟈ et minuscule ꟈ, utilisé en moro et cubeo ;
 le tau gallicum, majuscule Ꟈ et minuscule ꟈ, utilisé par le gaulois retranscrit avec l'alphabet latin ;
 le D hameçon, majuscule Ɖ et minuscule ɖ, utilisée par l'alphabet africain de référence ;
 d'anciennes inscriptions latines ou espagnoles notaient le mot « DE » en capitale en utilisant une lettre similaire.

Bien qu’elles soient visuellement identiques (le même glyphe), les lettres Ð, Đ et Ɖ, capitales de ð, đ et ɖ, sont codées différemment par Unicode.

Sources 
 Pierre-Yves Lambert, La Langue gauloise, Description linguistique, commentaire d'inscriptions choisies, Errance, 2003

Articles connexes 
 Alphabet africain de référence
 Lettres supplémentaires de l'alphabet latin
 Quốc ngữ
 Transcription des langues germaniques

Lettre D diacritée